Die Dames Ligue 1 () ist die höchste Spielklasse im luxemburgischen Frauenfußball. Sie wird mit zwei Unterbrechungen seit der Saison 1972/73 ausgetragen.

Geschichte 
Der Wettbewerb wurde 1972 von luxemburgischen Fußballverband, der Fédération Luxembourgeoise de Football, ins Leben gerufen. Die ersten beiden nationalen Meisterschaften konnten sich die Frauen von Atert Bissen sichern. In den folgenden 17 Spielzeiten gewann dann der FC Progrès Niederkorn 15 Mal den Titel und ist mit einem weiteren Erfolg 2011 aktueller Rekordsieger des Landes. Aktueller Titelträger ist der RFC Union Luxemburg (2022).

Aktuelle Saison 
An der Spielzeit 2022/23 nehmen die folgenden zwölf Mannschaften teil. 
 RFC Union Luxemburg  (Meister)
 FC Mamer 32
 FC Jeunesse Junglinster
 Entente Wormeldingen/Munsbach/CSG
 SC Ell
 Sporting Bettemburg
 Blo-Weiss Itzig (Rückzug der Mannschaft nach dem dritten Spieltag)
 Young Boys Diekirch
 Entente Wintger/Wiltz
 Union Mertert-Wasserbillig (Aufsteiger)
 Entente Differdingen/Luna (Aufsteiger)
 FC Red Black/Egalite 07 (Aufsteiger)

Wettbewerb nach Saisons 
Saison 2007/08
Reguläre Saison:

Meisterrunde:

Abstiegsrunde:

Saison 2007/08
Abschlusstabelle:

Saison 2008/09
Abschlusstabelle:

Saison 2009/10
Die Saison 2009/10 begann am 19. September 2009 und endete planmäßig am 16. Mai 2010.

Abschlusstabelle:

Saison 2010/11
Die Saison 2010/11 begann am 18. September 2010 und endete planmäßig am 14. Mai 2011.

Abschlusstabelle:

Saison 2011/12
Die Saison 2011/12 begann am 17. September 2011 und endete planmäßig am 25. Mai 2012.

Abschlusstabelle:

Saison 2012/13
Die Saison 2012/13 begann am 12. September 2012 und endete planmäßig am 25. Mai 2013.

Abschlusstabelle:

Saison 2013/14
Die Saison 2013/14 begann am 20. September 2013 und endete planmäßig am 18. Mai 2014.

Abschlusstabelle:

Saison 2014/15
Die Saison 2014/15 begann am 13. September 2014 und endete planmäßig am 16. Mai 2015.

Abschlusstabelle:

Saison 2015/16
Die Saison 2015/16 begann am 12. September 2015 und endete planmäßig am 14. Mai 2016.

Abschlusstabelle:

Relegationsspiel am 17. Juni 2016 in Rümelingen: FC Cebra – CS Fola Esch (Ligue 2) 0:1

Saison 2016/17
Die Saison 2016/17 begann am 10. September 2016 und endete planmäßig am 27. Mai 2017.

Abschlusstabelle:

Relegationsspiel am 1. Juni 2017 in Consdorf: AS Colmar-Berg – Union Mertert-Wasserbillig (Ligue 2) 2:1 n. E.

Saison 2017/18
Die Saison 2017/18 begann am 16. September 2017 und endete planmäßig am 19. Mai 2018. Die Entente Lintgen/Bissen zog in der Winterpause die Mannschaft zurück und alle nachfolgenden Spiele wurden kampflos mit 3:0 für den Gegner gewertet.

Abschlusstabelle:

Relegationsspiel am 29. Mai 2018 in Bartringen: FC Schifflingen 95 – Swift Hesperingen (Ligue 2) 5:3

Saison 2018/19
Die Saison 2018/19 begann am 15. September 2018 und endete planmäßig am 25. Mai 2019. Der FC Schifflingen 95 zog Anfang Dezember die Mannschaft zurück und alle nachfolgenden Spiele wurden kampflos mit 3:0 für den Gegner gewertet.

Abschlusstabelle:

Relegationsspiel am 6. Juni 2019 in Junglinster: Entente Rosport/Berdorf/Christnach – Entente Differdingen/Luna (Ligue 2) 5:1

Saison 2019/20
Die Saison 2019/20 begann am 13. September 2019 und sollte planmäßig am 23. Mai 2020 enden. Auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Spielzeit am 4. April erst unterbrochen und dann Ende des Monats vom nationalen Fußballverband FLF komplett abgesagt.

Tabelle bei Abbruch:

Saison 2020/21
Die Saison 2020/21 begann am 12. September 2020 und endete planmäßig am 6. Juni 2021. Der FC Progrès Niederkorn zog Mitte März die Mannschaft zurück und alle nachfolgenden Spiele wurden kampflos mit 3:0 für den Gegner gewertet.

Abschlusstabelle:

Saison 2021/22
Die Saison 2021/22 begann am 28. August 2021 und endete planmäßig am 22. Mai 2022.

Abschlusstabelle:

Relegationsspiel am 30. Mai 2022 in Wormeldingen: Entente Rosport/Berdorf/Christnach – FC Red Black/Egalite 07 (Ligue 2) 0:3 n. E.

Meister 

Liste der bisherigen Titelträger:

Anzahl der Titel

Rekorde:
 Meiste Titel: FC Progrès Niederkorn (16 Titel)
 Meiste Titel in Folge: FC Progrès Niederkorn (7 Titel, 1977–1989 und 1999–2005)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1972